Lelycentre (buurt), buurt in de Zuiderzeewijk in Lelystad
 Winkelcentrum Lelycentre